Сан Мартин лас Каобас има више значења:

 Сан Мартин лас Каобас (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин лас Каобас, Ел Сакрифисио (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику